Carlemanniaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Carlemanniaceae ingår i ordningen plisterordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Carlemanniaceae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Carlemanniaceae